Iomoides är ett släkte av mångfotingar. Iomoides ingår i familjen fingerdubbelfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fingerdubbelfotingar
Iomoides